Осокорівська сільська рада — Херсонська область, Нововоронцовський район
 Осокорівська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район